Durandal est le nom de l'épée légendaire du chevalier français Roland.
 Matra Durandal désigne une série de bombes françaises anti-tarmac (piste d'avions) pénétrant le béton.
 SNCASE SE-212 Durandal est avion de chasse français resté à l'état de prototype.
 Durandal est une ancienne marque de motocyclettes de Dijon
 Segundo Durandal (1912-1976) était un footballeur bolivien
 Gilbert Durandal, ennemi majeur dans l'anime Gundam Seed Destiny.

Voir aussi